Sapor Amatúnio () foi um nobre armênio (nacarar) do . Em 791, migra ao Império Bizantino do imperador   com seu filho Hamã e outros  seguidores.

Bibliografia 

 

Família Amatúnio
Armênios do século VIII
Bizantinos do século VIII
Bizantinos de origem armênia
Pessoas do Califado Abássida